Carthagène peut se traduire en Nouvelle Nouvelle Ville, selon sa composition du latin « Carthago Nova » signifiant Nouvelle Carthage, Carthage venant elle-même du phénicien Kart-Hadasht ou Qrthdst signifiant Nouvelle Ville.

Toponymes

Carthagène, ville du Chili.

Carthagène des Indes ou Cartagena de Indias, ville de Colombie.

Carthagène, ville d'Espagne, dans la Région de Murcie.
 Moulins à vent du Campo de Cartagena

Autres 
 Carthagène, boisson alcoolisée consommée en apéritif, qui tire son nom de la ville espagnole.
 Convention de Carthagène, convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, signée le  à Carthagène des Indes en Colombie.
 Protocole de Carthagène sur la biosécurité, signé à Carthagène des Indes en Colombie.
 Cartagena, un roman par Claudia Amengual.
 CARTaGENE, base de données biologiques au Québec.
Fútbol Club Cartagena, un club espagnol de football basé à Carthagène
Cartagena FC, un club espagnol de football basé à Carthagène. C'est la réserve du FC Cartagena.
Cartagena, une station du métro de Madrid.